Zwölferköpfl heißen folgende Berge:

 Zwölferköpfl (Ochsengarten), 2252 m, bei Ochsengarten, Gemeinde Haiming, Tirol
 Zwölferköpfl (Estergebirge), 1656 m, bei Eschenlohe, Bayrische Voralpen, Bayern
 Zwölferköpfl (Kocheler Berge), 1437 m, bei Jachenau im Isarwinkel, Bayrische Voralpen, Bayern

Siehe auch:
 Zwölferkopf
 Zwölfer (Bergname) – zur Namenkunde